Aligarh steht für folgendes:

 Aligarh, eine Stadt im nordindischen Bundesstaat Uttar Pradesh und Hauptstadt des gleichnamigen Distrikts
 Aligarh (Distrikt), ein Distrikt im nordindischen Bundesstaat Uttar Pradesh
 Aligarh (Film), ein Film von Hansal Mehta aus dem Jahr 2016